Het ATP-toernooi van Bangkok 2011 (met de officiële naam PTT Thailand Open 2011) werd van 26 september tot en met 2 oktober gespeeld.
Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok